Quatre fils Aymon peut désigner : 
 Une chanson de geste médiévale devenue un roman populaire, voir Chanson des quatre fils Aymon ; 
 Aalard, Renaud, Guichard et Richard, les quatre frères issus de cette chanson de geste, dont le plus connu est Renaud de Montauban ; 
 Le premier grand ballet populaire de Maurice Béjart, Les Quatre Fils Aymon.